Born Yesterday kan  syfta på:

Born Yesterday (album) – ett musikalbum av The Everly Brothers
Born Yesterday (pjäs) – en teaterpjäs av Garson Kanin
Born Yesterday – en film från 1950 baserad på pjäsen Born Yesterday, se Född i går
Born Yesterday (film) – en film från 1993 baserad på pjäsen Born Yesterday